Дечак у пругастој пиџами (филм)
 Дечак у пругастој пиџами (књига)